Kostelů zasvěcených svatému Wolfgangovi je více:

v Česku
 Kostel svatého Wolfganga (Hnanice)
 Kostel svatého Wolfganga (Chomutov) – zbořen v 19. století
 Kostel svatého Wolfganga (Chudenice) – zbořen na přelomu 18. a 19. století, věž přestavěna na rozhlednu zvanou Bolfánek
 Kostel svatého Wolfganga (Ostroh)
 Kostel svatého Wolfganga (Vikantice)
 Kostel svatého Wolfganga (Zelená Lhota)
…a další

v zahraničí
 Kostel svatého Wolfganga (Schneeberg)
…a další

Externí odkazy